Chmelowe (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 2600 Einwohnern (2004).

Das in der Mitte des 18. Jahrhunderts gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im  Rajon Mala Wyska, zu der noch die Dörfer Sapaschka (, ) mit etwa 50 Einwohnern, Kalakolowe (, ) mit etwa 160 Einwohnern und Nowopawliwka (, ) mit etwa 360 Einwohnern gehören.

Chmelowe liegt am Ufer des Kylten (), einem 39 km langen Nebenfluss des Welyka Wys und an der Fernstraße M 12/E 50 etwa 28 km südwestlich vom Rajonzentrum Mala Wyska und etwa 70 km westlich vom Oblastzentrum Kropywnyzkyj.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Oleksandr Masselskyj (; 1936–1996), Politiker der USSR und der Ukraine, Held der Ukraine

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Gegründet im 18. Jahrhundert
Rajon Mala Wyska